Округ Лафейетт () — округ штата Миссисипи, США. Население округа на 2000 год составляло 38744 человек. Административный центр округа — город Оксфорд.

История 
Округ Лафейетт основан в 1836 году. Назван в честь участника Войны за независимость США маркиза де Ла Файета.

География 
Округ занимает площадь 1634.3 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Лафейетт проживало 38744 человек (данные Бюро переписи населения США). Плотность населения составляла 23.7 человек на квадратный километр.

См. также 
 Йокнапатофа

Примечания 

Округа Миссисипи